6-й индивидуальный чемпионат мира по фридайвингу — чемпионат мира по фридайвингу, проходивший на Багамских островах в период с 27 ноября по 5 декабря 2009 года.

Технические результаты 

 Ныряние в глубину без ласт
 Женщины
 1. Наталья Молчанова, Россия 62 м — мировой рекорд
 2. Ники Родерик, Новая Зеландия 55 м
 3. Яна Стрейн, Канада 54 м

Мужчины
 1. Вильям Трубридж, Новая Зеландия 90 м — мировой рекорд
 2. Вильям Винрам, Канада 86 м
 3. Гийем Нери, Франция 78 м

Ныряние в глубину в ластах
 Женщины
 1. Наталья Молчанова, Россия 97 м
 2. Сара Кэмпбелл, Великобритания 92 м
 3. Ярмила Словенчикова, Чехия 74 м

 Мужчины
 1. Герберт Ницш, Австрия 114 м
 2. Алексей Молчанов, Россия 111 м
 3. Карлос Косте, Венесуэла 110 м
 3. Вильям Трубридж, Новая Зеландия 110 м

Ссылки 
 Наталья Молчанова. Отчет о 6-м индивидуальном Чемпионате мира по фридайвингу.
 Final Press Release World Championships 2009

Фридайвинг
Чемпионаты мира по фридайвингу
Чемпионаты мира на Багамских Островах